ВР — багатозначний акронім кирилицею, який може означати:

 Вибухова речовина (вибухові речовини)
 Верховна Рада
 Вазомоторний риніт
 Віртуальна реальність

Див. також 
 Вікіпедія:Війна редагувань
 BP (латиниця)

Акроніми